Intervenção militar na Líbia em 2011 — com a participação de vários países contra a Líbia, de março à outubro de 2011
Intervenções militares na Guerra Civil Líbia (2014–2020):
Intervenção militar dos Estados Unidos na Líbia (2015–2019) — de novembro de 2015 a outubro de 2019
Intervenção russa na Segunda Guerra Civil Líbia — iniciou em novembro de 2016
Intervenção militar turca na Segunda Guerra Civil Líbia — iniciou em janeiro e terminou com cessar-fogo em outubro de 2020

Desambiguações de guerras e batalhas